

Onomastica
Onorato – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Nome
Onorato – politico romano
Onorato – vescovo di Amiens e santo
Onorato – vescovo di Arles e santo
Onorato – arcivescovo di Milano e santo
Onorato – vescovo di Novara
Onorato – vescovo di Tolosa e santo
Onorato – fondatore e primo abate dell'abbazia di Fondi
Onorato I – signore di Monaco
Onorato II – principe di Monaco
Onorato III – principe di Monaco
Onorato IV – principe di Monaco
Onorato V – principe di Monaco

Cognome
 Antonio Onorato – compositore e chitarrista italiano
 Bruno Onorato Fochesato –  ex calciatore italiano
 Carmelo Onorato – militare italiano
 Elio Onorato – ex calciatore italiano
 Giancarlo Onorato – musicista, scrittore, pittore e produttore discografico italiano
 Giovanni Onorato –  attore italiano
 Glauco Onorato –  attore e doppiatore italiano
 Marco Onorato –  direttore della fotografia italiano
 Riccardo Niseem Onorato – attore e doppiatore italiano
 Servio Mario Onorato – grammatico e commentatore romano
 Stefano Onorato Ferretti –  138º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Marzio Claudio Onorato – attore italiano, in ambito teatrale, cinematografico e televisivo
 Pierluigi Onorato – politico e magistrato italiano
 Umberto Onorato – disegnatore, scenografo, giornalista e critico italiano
 Vincenzo Onorato – armatore italiano
 Vincenzo Onorato –  ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Onorati